Der Ausdruck S36 bezeichnet

das Flugzeug Junkers S 36
die Murtal Schnellstraße
die Bayerische S 3/6, Dampflokomotiven der Königlich Bayerischen Staatsbahn 

Abkürzung